Токарь:

 Токарь — профессия.
 Токарь — река в России, протекает в Пермском крае.
 Токарь, Нина Ивановна (1927—1958) — колхозница, звеньевая колхоза «Большевик» Полтавского района Полтавской области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда (1948).
 Токарь, Руслан Иванович (род. 1975) — муниципальный деятель.

См. также 
 Токар (значения)
 Токари